The Gold Experiencel — сімнадцятий студійний альбом американського співака та композитора Прінса, випущений 26 вересня 1995 року на лейблі Warner Bros. Records та Paisley Park Records. Альбом зайняв шосту сходинку в Billboard 200 та другу сходинку в Top R&B/Hip-Hop Albums. Сингли «The Most Beautiful Girl in the World», «I Hate U», та «Gold» зайняли 3, 12 та 88 сходинки відповідно.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 1995
Альбоми американських виконавців